Голышево — название населённых пунктов в России:
 
 Голышево — село в Первомайском районе Алтайского края.
 Голышево — село в Благоварском районе Башкортостана.
 Голышево — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Голышево — посёлок в Володарском районе Нижегородской области.
 Голышево — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Голышево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

См. также